Ломаченко Анатолій Миколайович (* 1964) — радянський і український тренер по боксу, заслужений тренер України, батько чемпіона Василя Ломаченко 
 Ломаченко Василь Анатолійович (* 1988) — український професійний боксер. Чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) та другій напівлегкій вазі (до 59,0 кг). Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках), дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України.